Алекса́ндр Вениами́нович Храброви́цкий (, Санкт-Петербург — 13 сентября 1989, Москва) — советский литературовед, писатель и краевед, исследователь творчества В. Г. Короленко.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в 1912 году в семье инженера. В 1927 году окончил семилетку в Малаховском детском городке под Москвой, а в 1930 — Московский педагогический техникум имени Профинтерна с преимущественной подготовкой библиотекарского дела. С 1931 по 1939 работал в редакциях различных московских газет, однако с усилением сталинской политики борьбы с «врагами народа» вынужден был переехать в Пензу. В 1939—1951 годах работал в издательстве областной газеты. Во время войны девять раз проходил медицинские комиссии, порываясь на фронт, но каждый раз его признавали непригодным к службе в армии по зрению.

В 1951 году вернулся в Москву, где познакомился с дочерьми В. Г. Короленко и внучкой писателя — Софьей Константиновной Ляхович. Вскоре она стала его женой, с которой он прожил с 1952 по 1964 год.. В 1957 году стараниями А. В. Храбровицкого было присвоено имя В. Г. Короленко одной из московских библиотек во 2-м Вокзальном переулке (с 1986 — Вокзальный переулок).

В 1969 году ему запретили работать с архивом Короленко в отделе рукописей Ленинской библиотеки. Поводом послужила разгромная статья в газете «Известия» об эмигранте А. Сионском, в которой имя Храбровицкого упоминалось 22 раза.

Скончался А. В. Храбровицкий 13 сентября 1989 года. Похоронен на Донском кладбище.

Научная деятельность 
С 1942 года начал интересоваться творчеством В. Г. Короленко и более сорока лет отдал изучению его наследия. Подготовил 125 статей, заметок, рецензий и публикаций, посвящённых В. Г. Короленко, не считая работ, подготовленных, но не опубликованных и хранящихся в рукописях в Российской государственной библиотеке и Пушкинском доме. Среди последних наиболее примечательной является рукопись сборника «От Радищева до Короленко. Из литературного прошлого Пензенской области».

А. В. Храбровицкий помогал А. И. Солженицыну собирать материалы к «Архипелагу ГУЛАГ».

Примечания

Литература 
 
 
  .
 
 
 
 Закирова Н. Н. Вековой юбилей А. В. Храбровицкого// «Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном пространстве»: Девятые Короленковские чтения: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 160-летнему юбилею В. Г. Короленко.- Глазов: ООО «Глазовская типография», 2013.- С.40-43. ISBN 978-5-905538-15-5

Ссылки 
 
 
 Иванова Е. Мемуары А. В. Храбровицкого: «топор в руках судьбы» // Вопросы литературы. 2014. Январь-февраль. С. 261—300. (С сокращениями) На сайте публикуется авторская версия.
 Шикман А. Корней Чуковский опровергает Евгению Иванову // НЛО, 2014, 2 (126)
 Р. Герра. «Как я оказался бараном с пятью ногами». Беседа с художницей и искусствоведом М. Колдобской // Новое время. 1999. № 49
 Рейтблат А., Шикман А. «Делай что должно, и пусть будет что будет» // Новое время. 2000. № 7. С. 43
 Шикман А. К истории одной клеветы // НЛО. 2012. № 118. С. 419—422.

Литературоведы СССР
Короленковеды
Краеведы СССР
Окружение Солженицына
Похороненные на Донском кладбище